Via di Ripetta – via di Roma
 Liceo artistico Ripetta – liceo di Roma
 Fontana del porto di Ripetta – fontana di Roma
Porto di Ripetta  – porto fluviale di Roma scomparso